Чон (,  или кор. 전, англ. Jeon) — корейская фамилия.

Известные носители:
 Чон, Джастин (род. 29 мая 1981) — американский актёр.
 Чон, Джейми (род. 1983) — американская актриса.
 Чон, Джианна (род. 1981) — южнокорейская киноактриса и модель.
 Чон Джехён (род. 1997) — участник южнокорейского бой-бенда NCT.
 Чон Аюль (1987—2012) — южнокорейская актриса
 Чон Баль (1533—1592) — корейский военный деятель династии Чосон.
 Чон Бён Гук (род. 1958) — корейский политик, министр культуры, спорта и туризма Республики Корея (2011).
 Чон Бон Су (1572—1645) — корейский военачальник.
 Чон Бон Чжун (1853—1895) — корейский революционер, руководитель крестьянского восстания донхак.
 
 Чон Гиль Су — государственный деятель КНДР.
 Чон Гук Чин (1917—1976) — южнокорейский футболист.
 Чон Гён Ми (род. 1985) — южнокорейская дзюдоистка.
 Чон Да Ун (род. 1989) — южнокорейский тяжелоатлет.
 Чон Джессика (род. 1989) — певица, танцор, актриса и модель.
 Чон Джин Сок, Николай (род. 1931) — корейский кардинал.
 Чон Джин Сон (род. 1984) — южнокорейский фехтовальщик на шпагах.
 Чон Джисан (? — 1135) — корейский поэт периода Корё.
 Чон Джиюн (род. 1990) — южнокорейская певица, репер, танцор.
 Чон Джон Гван (род. 1961) — южнокорейский боксёр.
 Чон Джу До (род. 1964) — южнокорейский боксёр.
 Чон Джэ Сон (1982—2018) — южнокорейский бадминтонист.
 Чон До Ён (род. 1973) — южнокорейская актриса.
 Чон Дон Хо (род. 1990) — корейский футболист.
 Чон Ду Хван (1931—2021) — корейский военный и государственный деятель, Президент Республики Корея в 1980—1988.
 Чон Иль Гвон (1917—1994) — южнокорейский политик, военный деятель, дипломат, премьер-министр страны в 1964—1970 годах.
 Чон Ин Джи (1396—1478) — корейский учёный и государственный деятель.
 Чон Кён Хва (род. 1948) — южнокорейская скрипачка.
 Чон Кристал (род. 1994) — южнокорейская певица и актриса, участница герл-группы F(x).
 Чон Ми Ра (род. 1978) — южнокорейская теннисистка.
 Чон Монджун (род. 1951) — южнокорейский промышленник, бизнесмен и политик.
 Чон Мён Сук (род. 1993) — северокорейская борчиха вольного стиля.
 Чон Мён Хун (род. 1953) — южнокорейский пианист и дирижёр.
 Чон Соми (род. 2001) — южнокорейская певица.
 Чон Соён (род. 1998) — южнокорейская певица и рэпер, участница гёрл-группы (G)I-DLE.
 Чон Сан Гюн (род. 1981) — южнокорейский тяжелоатлет.
 Чон Сан Хён (род. 1963) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Чон, Сара (род. 1988) — американская журналистка.
 Чон Син Джо (род. 1940) — корейский боксер.
 Чон Сон (1676—1759) — корейский художник-пейзажист.
 Чон Сон Рён (род. 1985) — южнокорейский футболист.
 Чон Сонха (род. 1996) — южнокорейский ютьюбер, музыкант, гитарист.
 Чон Тэ Се (род. 1984) — северокорейский футболист.
 Чон У Ён (род. 1989) — южнокорейский футболист.
 Чон У Ён (род. 1999) — южнокорейский футболист.
 Чон У ён (род. 1999) — участник южнокорейской группы Ateez.
 Чон У Ён (род. 1989) — южнокорейский певец.
 Чон Унчхан (род. 1947) — премьер-министр Южной Кореи.
 Чон Ха Сан Павел (1795—1839) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Чон Хи Сук (род. 1984) — южнокорейская фехтовальщица.
 Чон Хонвон (род. 1944) — корейский политик, премьер-министр Республики Корея с 26 февраля 2013 года.
 Чон Хосок (род.1994)- участник южнокорейской группы BTS.
 Чон Хён Гук (род. 1978) — северокорейский борец вольного стиля.
 Чон Чжу-ён (1915—2001) — корейский промышленник, основатель Hyundai Group.
 Чон Чжэ Вон (род. 2001) — корейский конькобежец, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Чон Чжэ Ун (род. 1999) — корейский конькобежец.
 Чон Чхан Сон (род. 1987) — корейский боец смешанного стиля.
 Чон Чхиль Сон (род. 1961) — южнокорейский боксёр.
 Чон Чхоль (1536—1594) — корейский поэт.
 Чон Чхун Ми (род. 1985) — северокорейская тяжелоатлетка.
 Чон Ын Джи (род. 1993) — южнокорейская певица и актриса, участница гёрл-группы A Pink.
 Чон Ын Джу (род. 1988) — южнокорейская шорт-трекистка, чемпионка мира.
 Чон Ын Кён (род. 1965) — южнокорейская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Чон Юнхо (род. 1988) — южнокорейский актёр и исполнитель.
 Чон Юнхо (род.1999) — участник южнокорейской группы Ateez.
 Чон Чонгук (род. 1997) — южнокорейский певец, танцор участник южнокорейской группы Bangtan Boys.

См. также 
 Чун (фамилия)
 Чонг
 Тен